Бо́ндари — село, административный центр Бондарского района Тамбовской области. Население 4 тысячи человек.

Расположено в 75 километрах к северо-востоку от Тамбова на реке Большой Ломовис притоке Цны, в 35 километрах к северу от железнодорожной станции Платоновка Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Ртищево.

История 
Основано в 1699 году как деревня на земле однодворцев с. Пахотный Угол. Изначально село имело название Анастасьевское. В 1725 году императрицей Екатериной I пожаловано шталмейстеру Поспелову В. П., который перевел в село крепостных крестьян из разных вотчин.
Жители занимались земледелием и ремёслами, в том числе бондарными. В XVII—XVIII веках Бондари — центр суконного производства, первая фабрика построена в 1726 году, к 1870-м годам в селе уже 3 суконные фабрики. В середине XIX века построены свеклосахарный, винокуренный заводы.

Население

Известные жители 
Лев Александрович Политов (1925—1990) — полный кавалер Ордена Славы, командир отделения сапёров-разведчиков 584-го отдельного сапёрного батальона, 263-й стрелковой дивизии, 43-й армии, 3-го Белорусского фронта, родился в селе Бондари, после демобилизации в 1950 году и до 1954 года работал в Бондарском маслозаводе.

Экономика 

 Бондарский молочно-сыродельный завод — создан в 1942 году как маслодельный завод, с 1967 года стал именоваться маслодельно-сыродельным. В 1978 году завод прекратил выпускать масло и был реорганизован в сырзавод.
 Межпоселенческая строительная организация
 Бондарский кирпичный завод
 Совхоз «Бондарский»
 Добыча и производство песка
 Бондарский лесхоз — образован в 1940 году с центром в пос. Первомайский.
 «Пятёрочка» (1 магазин);
 Банки: «Сбербанк»

Культура 
 Бондарский ЦДД (Центральный Дом Досуга).
 Бондарская музыкальная школа.

Достопримечательности 
 Памятник В. И. Ленину;
 Стадион «Бондари».
 Памятник советским солдатам
 Памятник воинам интернационалистам

Литература

Примечания 

Районные центры Тамбовской области
Населённые пункты Бондарского района